Нур ад-Дін (1116 — 1174) — емір Халеба та Дамаска із династії Зангидів
 Нур-Девлет (? — 1503) — державний, політичний і військовий діяч
 Нур Феттахоглу, Нур Айсан (1980) — турецько-німецька акторка
 Нур Джахан (1577—1645) — імператриця часів династії Великих Моголів, політичний діяч, поетеса
 Нур Татар (1992) — турецька тхеквондистка, олімпійська медалістка, чемпіонка Європи
 Мохаммед Нур (1978) — саудівський футболіст
 Нур Мухаммед Таракі, Нур Муха́ммед Таракі (1917—1979) — афганський громадський, політичний і державний діяч
 Нур-ахум — цар Ешнунни, правив у кінці XXI століття до н. е.
 Нур Ахмед Еттемаді (1921 — 1979) — державний діяч Афганістану

Нур — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Нур — сільська гміна, належить до Островського повіту Мазовецького воєводства

Нур — присілок, Нурімановський район, Башкортостан
 Нур — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Нур — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Нур, Аманос — гірський хребет

Див. також 
 Убсу-Нур
 Хірбет-Тін-Нур (нохія)
 Мензель-ен-Нур
 Басейн Убсу-Нур
 Ебі-Нур
 Хара-Ус-Нур
 Абу Нур
 Гулунь-Нур
 Нур-Тухум
 Хара-Нур
 Саган-Нур
 Нур-Селення
 Хярґас-Нур
 Нур-Тренделаг
 Толбо-Нур
 Дурген-Нуур
 Нур-Норге
 Хара-Ус-Нур (національний парк)
 Даян-Нур
 Хара-Ус-Нур
 Нур-Махал
 Нур (фільм)
 Деглет нур
 Орто-Нур (Сокулук)
 Мечеть Нур ад-Дін
 Хара-Ус-Нур (значення)